Formula Renault 2.0 Alps 2014 var den fjärde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Alps. Den första tävlingshelgen kördes på Autodromo Enzo e Dino Ferrari den 5-6 april, och den sista på Circuito de Jerez den 5 oktober. Nyck de Vries vann förarmästerskapet, Charles Leclerc vann juniormästerskapet och Koiranen GP vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Juniormästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

Formula Renault 2.0 Alps-säsonger
Motorsportevenemang 2014
2014 i Europa